

Cours d'eau
Le Récourt est une rivière française

Localités
 Récourt, commune française du Pas-de-Calais
 Récourt, ancienne commune française de la Haute-Marne
 Récourt-le-Creux, commune française de la Meuse
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France